303-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 303-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941 году.
 303-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована весной 1942 года.